Double Vision ("doppia visione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Double Vision – film del 1992 diretto da Robert Knights
Double Vision – film del 2002 diretto da Kuo-fu Chen

Musica 
Double Vision – gruppo musicale Eurodance spagnolo
Double Vision – gruppo musicale statunitense hip hop
Double Vision – album dei Foreigner del 1978
Double Vision – singolo dei Foreigner del 1978
Double Vision – singolo dei 3OH!3 del 2010, dall'album Streets of Gold
Double Vision – album di Prince Royce del 2015
Double Vision – album degli Arena del 2018